Banshee kan syfta på:

 Banshee (mediaspelare) – en multiplattformsmediaspelare
 Banshee (mytologisk varelse) – ett kvinnligt väsen i irländsk och skotsk mytologi
 Banshee (seriefigur) – en superhjälte från Marvel
 Silver Banshee – en seriefigur från DC
 Banshee (datorspel) – ett datorspel från Core Design
 Banshee (TV-serie) – en amerikansk dramaserie 2013–2016
 McDonnell F2H Banshee – ett amerikanskt jaktflygplan
 Banshee's Last Cry – en visuell roman som utvecklades och släpptes av Chunsoft till flera plattformar

Geografi
 Banshee Peak – en bergstopp i British Columbia
 Banshee Tower – ett berg i British Columbia

Se även
 Banshee Lake – flera sjöar